Деревянные церкви карпатского региона Польши и Украины — группа исторически ценных уникальных деревянных церквей, которые 21 июня 2013 года на 37-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Камбодже, были занесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В список внесены 16 украинских церквей — 8 из которых расположены в Польше и 8 на Украине. Церкви представляют следующие типы архитектуры: гуцульский (Украина), галицкий (четыре на Украине и две на территории Польши), бойковский (две на Украине и одна в Польше) и лемковский (все пять на территории Польши).

Примечания 

 
Украина